Maloney ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Maloney (* 1992), neuseeländische Seglerin
 Brian Maloney (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Carolyn B. Maloney (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Charles Garrett Maloney (1912–2006), US-amerikanischer Bischof von Louisville, Kentucky
 Coleen Maloney (* 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Dan Maloney (1950–2018), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Dave Maloney (David Wilfred Maloney; * 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 David Maloney (1933–2006), britischer Regisseur
 David Monas Maloney (1912–1995), Bischof von Wichita
 Dick Maloney (1933–2010), kanadischer Sänger
 Don Maloney (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler und General Manager
 Elizabeth Maloney (* 1984), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Eliz Maloney (* 2000), britische Tennisspielerin
 Francis T. Maloney (1894–1945), US-amerikanischer Politiker
 Franklin J. Maloney (1899–1958), US-amerikanischer Politiker
 James H. Maloney (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Jim Maloney (* 1940), US-amerikanischer Baseballspieler
 John David Maloney (* 1945), kanadischer Politiker
 Kellie Maloney (* 1953), britische Boxpromoterin
 Kristen Maloney (* 1981), US-amerikanische Turnerin
 Lennard Maloney (* 1999), US-amerikanisch-deutscher Fußballspieler
 Leo D. Maloney (1885–1929), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Matt Maloney (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Paul H. Maloney (1876–1967), US-amerikanischer Politiker
 Phil Maloney (1927–2020), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Robert S. Maloney (1881–1934), US-amerikanischer Politiker
 Sean Patrick Maloney (* 1966), US-amerikanischer Politiker und Rechtsanwalt
 Shafiqua Maloney (* 1999), Leichtathletin aus St. Vincent und den Grenadinen
 Shane Maloney (* 1953), australischer Romanschriftsteller
 Shaun Maloney (* 1983), schottischer Fußballspieler
 William Maloney (1854–1940), australischer Politiker
 Zane Maloney (* 2003), barbadischer Automobilrennfahrer

sowie der fiktiven Figur
 Philip Maloney, Detektiv-Hörspiel-Serie

Orte:
 Maloney (Kentucky), Ort in den USA
 Maloney (Trinidad), Ort in Trinidad und Tobago

Sonstiges:
 Mount Maloney, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Moloney